Деандре Кейн (; род. , Питтсбург, штат Пенсильвания, США) — американский и венгерский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Кейн начал свою карьеру в университете Маршалла. В своём первом же сезоне (2010/2011) он стал одним из лидеров команды и был признан новичком года в конференции C-USA.

После ещё двух успешных сезонов в «Маршалле» Кейн перебирается в одну из сильнейших конференций американского студенческого баскетбола – Биг 12. Вместе с «Айова Стэйт» ДеАндре выигрывает конференцию и выходит в итоговый турнир NCAA. За этот год входил в число 25 номинантов на приз имени Джона Вудена, 30 финалистов приза Нейсмита и в третью всеамериканскую сборную NCAA. Всего Кейн провёл в NCAA 132 матча, набирая 16 очков и 4.9 передач в среднем за игру.

В июле 2014 года Кейн принял участие в Летней лиге НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

В сентябре 2014 года стал игроком «Красного Октября», но в ноябре волгоградский клуб расстался с Кейном. В 3 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем 11,0 очка, 3,3 подбора и 4,3 передачи. В 3 матчах Еврокубка показатели составили 7,3 очка, 1,7 подбора и 3,0 передачи.

В ноябре 2014 года Кейн перешёл в бельгийский «Антверп Джайентс» до окончания сезона 2014/2015.

В июле 2015 года Кейн выступал в Летней лиге НБА в составе «Атланта Хокс».

30 июля 2015 года Кейн подписал контракт с немецким «Ратиофарм». В декабре, Деандре покинул команду, проведя 11 игр в чемпионате Германии и 8 игр в Еврокубке.

В начале января 2016 года Кейн стал игроком «Хапоэля» (Эйлат), в составе которого провел 19 игр, набирая 11,5 очка, 5,1 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

В июле 2016 года Кейн подписал 1-летний контракт с «Нижним Новгородом».

13 ноября в матче с петербургским «Зенитом» (88:101) Кейн совершил 8 перехватов, установив рекорд Единой лиги ВТБ за всю историю турнира.

В 1 туре ТОП-16 Еврокубка Кейн был назван «Самым ценным игроком». В победном матче с «Зенитом» (113:105) Деандре набрал 31 очко, 9 подборов, 2 передачи и 39 баллов за эффективность действий.

19 января 2017 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ». По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ Кейн попал в состав команды «Звёзды Мира». В этом матче Деандре провёл почти 16 минут, за которые он набрал 10 очков, совершил 3 подбора, отдал 5 результативных передач и сделал 3 перехвата.

В марте 2017 года Кейн и «Нижний Новгород» досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию. В составе команды в Единой лиге ВТБ провёл 17 матчей, в которых в среднем набирал по 15,9 очка, делал 7,0 подбора и 3,6 передачи. В Еврокубке Деандре провёл 14 матчей, набирая в среднем 16,8 очка, 7,6 подбора и 4,3 передачи.

В этом же месяце Кейн продолжил карьеру в «Реал Бетис».

В июле 2017 года Кейн подписал контракт по схеме «1+1» с «Маккаби» (Тель-Авив). В Евролиге Дандре набирал 7,4 очка и 4,0 подбора за 23,3 минуты на площадке.

В июле 2018 года Кейн подписал новый контракт с «Маккаби» ещё на 1 год.

В феврале 2020 года Кейн стал игроком «Мега Бемакс». После дебютного матча против «Цибоны» (87:76), Деандре покинул сербский клуб и перешёл в «Перистери».

Личная жизнь 
В июне 2017 года Кейн получил гражданство Венгрии.

Достижения 
  Чемпион Израиля (2): 2017/2018, 2018/2019
  Обладатель Кубка Израиля: 2016/2017

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Баскетболисты Венгрии
Игроки «Маршалл Тандеринг Херд» (баскетбол)
Игроки «Айова Стэйт Сайклонс» (баскетбол)
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Антверп Джайентс»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК «Хапоэль» Эйлат
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Перистери»